Il doppio dell'Indianapolis Tennis Championships 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Lleyton Hewitt e Sandon Stolle erano i detentori del titolo, ma solo Stolle ha partecipato in coppia con Maks Mirny.

Mirnyi e Stolle hanno perso nei quarti di finale contro Mark Knowles e Brian MacPhie.

Knowles e MacPhie hanno battuto in finale 7–6 (7–5), 5–7, 6–4 Mahesh Bhupathi e Sébastien Lareau.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (quarti di finale)
 Maks Mirny /  Sandon Stolle (quarti di finale)
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (quarti di finale)
 Joshua Eagle /  Andrew Florent (secondo turno)

 Mark Knowles /  Brian MacPhie (campioni) 
 Leoš Friedl /  Petr Pála (primo turno) 
 Chris Haggard /  Tom Vanhoudt (semifinali) 
 Mahesh Bhupathi /  Sébastien Lareau (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Indianapolis Tennis Championships 2001
ATP Tour 2001